Castlevania: Order of Shadows — мобильная игра, разработанная для платформы Java Platform, Micro Edition и выпущенная Konami в сентябре 2007 года.

Игровой процесс 
В игре Order of Shadows игровой процесс похож на Castlevania: Symphony of the Night и другие игры серии: это платформенная игра с характеристиками RPG, такими как HP, MP и очки опыта.

Десмонд Бельмонт, игровой персонаж, также имеет много оружия, которое можно собирать во время игры, например, топоры, мечи и молотки, помимо стандартного кожаного кнута.

В игре есть возможность поменять существующий саундтрек на песни из оригинальной Castlevania.

Сюжет 
Десмонд Бельмонт и его две сестры, Зои и Долорес, ищут в замке Дракулы культ «Орден», который пытается воскресить Дракулу. Эта игра происходит в конце 17-го века и является дополнительной историей официального канона, и, следовательно, не является частью официальной хронологии Кодзи Игараси. Игрок берёт на себя управление как Десмонд Белмонт, наследник хлыста «Убийца вампиров».

Разработка 
Первоначально сюжетная линия строилась вокруг персонажа по имени Грифф ЛаРю и его семьи «магов и ведьм», но была изменена, поскольку клан Бельмонт всегда изображался как «семья воинов». После переписывания история была изменена, чтобы стать более похожей на традиционные истории Castlevania, и заставила Десмонда Бельмонта использовать кнут вместо топора или меча. Игра была построена «с нуля» для издания на мобильных телефонах.

Отзывы 
IGN оценил игру на 6,7, назвав её «приличной» и с небольшими повторениями по сравнению с другими частями Castlevania. 1up.com дал игре D-, назвав её «большим разочарованием». Журнал Wired оценил игру на 3 из 10, похвалив музыку игры, но также отметив что она слишком короткая и простая.

Примечания 

Castlevania
Компьютерные игры 2007 года
Игры для мобильных телефонов
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Windows Mobile
Игры для J2ME